Felzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Felzmann (* 1992), deutsche Sportlerin
 Carina Felzmann (* 1965), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP), Abgeordnete zum Nationalrat
 Erwin Felzmann (* 1937), österreichischer Jurist
 Friedrich Felzmann (* 1951), Bewohner von Stiwoll und mutmaßlicher Doppelmörder auf der Flucht
 Fritz Felzmann (1895–1980), österreichischer Arzt, Schriftsteller und Musikwissenschaftler
 Maximilian Felzmann (1894–1962), deutscher General der Artillerie
 Peter Hans Felzmann (* 1950), österreichischer Szenograf und Multimedia-Künstler

Siehe auch:
 Felzman